Termenul „Greci” se poate referi la:

Grecii, națiune care populează Grecia
Localități
În Italia
Greci, Campania
În România
Greci, Mehedinți, 
Greci, Vâlcea,
Greci, Tulcea,
Greci, Dâmbovița, 
Greci (Osica de Sus), Olt,
Greci (Schitu), Olt
Nume de persoane
José Greci (n 1940), actriță italiană